Hilbersdorf :
 Hilbersdorf, une commune de Thuringe en Allemagne
 Hilbersdorf, une commune de Saxe en Allemagne